Бруски (порт. Brusque; укр. Бруски) — многозначное имя собственное, выступающее в виде топонимов и фамилий:

Персоналии 
  (род. 1968) — итальянский актёр.
 Бруски, Доменико (1840—1910) — итальянский художник.
  (род. 1973) — профессиональный игрок в американский футбол.

Топонимы 
 Бруски — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области
 Бруски — муниципалитет, входит в штат Санта-Катарина.
 Бруски — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Бруски — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Бруски — село в Путивльском районе Сумской области.

Другое 
 «Бруски» — бразильский футбольный клуб из одноимённого города, штата Санта-Катарина.
 «Бруски» — роман Ф.Панфёрова. В 4-х книгах, 1928—1937

См. также 
 Брусок